

Рустамбаз — гірський хребет у системі Великий Кавказ
 Рустамбаз — гірська вершина на півночі країни